Чжао Сюйжи (; 3 декабря 1985, Далянь, провинция Ляонин, КНР) — китайский футболист, полузащитник. В настоящее время выступает за клуб Суперлиги Китая «Далянь Ифан» и национальную сборную Китая.

Клубная карьера 
Футбольную карьеру Чжао Сюйжи начал в клубе второго дивизиона Китая «Далянь Сайдэлун», однако команде не подошёл. Позднее на него обратил внимание клуб Суперлиги «Сычуань Гуаньчэн». В сезоне 2003 года игрок попал в основу и стал частью команды, выходил в 27 матчах лиги и забил два гола в дебютном сезоне. Следующий сезон стал более сложным, так как игрок получил травму и пропустил большую часть чемпионата, в итоге принял участие всего в 9 матчах лиги. Перед началом сезона 2005 года перешёл в уже знакомый «Далянь Шидэ», за молодёжную команду которого выступал. В команде стал игроком основного состава и в итоге завоевал титул чемпиона Китая в 2005 году. Перед началом сезона 2010 года перешёл в «Шэньси Жэньхэ».

26 декабря 2011 года вместе с Жун Хао, Ли Цзяньбинем, Пэном Синьли перешёл в «Гуанчжоу Эвергранд». Дебютировал за новую команду 25 февраля 2012 года в победном матче против «Тяньцзинь Тэда» в матче за Суперкубок КФА 2012 года. Первый гол забил 21 июля 2012 года в победном матче против «Хэнань Констракшн», а команда одержала победу со счётом 2—1.

21 января 2016 года Чжао перешёл в клуб первой лиги «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Дебютировал за новый клуб 13 марта 2016 года, а команда со счётом 3—0 обыграла «Циндао Хайню». Первый гол за клуб забил 19 марта 2016 года в матче против «Чжэцзян Итэн», а команда победила со счётом 5—2.

Международная карьера 
Во время выступлений за «Сычуань Гуаньчэн» в сезоне 2003 года получил приглашение в национальную команду для участия в Чемпионате Восточной Азии 2003 года. Дебютировал на турнире 7 декабря 2003 года, а команда проиграла со счётом 1—0 национальной команде Южной Кореи. Также на турнире забил свой дебютный гол 10 декабря 2003 года в победном матче против сборной команды Гонконга, а матч закончился со счётом 3—1. Универсальность игрока позволили ему стать частью команды на длительный период времени, в частности, он выступал на Кубке Азии 2007 года, где сыграл в двух матчах групповой стадии, однако сборная Китая не смогла выйти из группы.

В 2008 году Чжао принял участие в олимпийском турнире, сыграл в двух из трёх групповых матчей. После окончания турнира потерял место в составе сборной, однако с приходом на пост главного тренера Гао Хунбо вновь попал в состав и был вызван 29 мая 2009 года на товарищеский матч против сборной Германии, который закончился вничью 1—1.

Статистика

Клубная статистика 
 

1Другие турниры включают Суперкубок Китайской футбольной ассоциации и Клубный чемпионат мира по футболу.

Международная статистика

Достижения

Клубные 
«Далянь Шидэ»
 Чемпион Китая : 2005
 Обладатель Кубка КФА: 2005

«Гуанчжоу Эвергранд»
 Чемпион Китая : 2012, 2013, 2014, 2015
 Обладатель Кубка КФА: 2012
 Обладатель Суперкубка КФА: 2012
 Чемпион лиги АФК: 2013, 2015

Тяньцзинь Цюаньцзянь
 Чемпион Первой лиги Китая: 2016

Международные 
 Китай
 чемпион Восточной Азии: 2005, 2010

Примечания 

Футболисты Китая
Игроки сборной Китая по футболу
Игроки ФК «Гуанчжоу»
Игроки ФК «Сычуань Гуаньчэн»
Игроки ФК «Далянь Шидэ»
Игроки ФК «Бэйцзин Жэньхэ»
Игроки ФК «Тяньцзинь Цюаньцзянь»
Игроки ФК «Далянь Ифан»